Uğurlu bezeichnet folgende geographischen Objekte:
 Uğurlu (Schwarzmeer), Ort an der türkischen Schwarzmeerküste
 Uğurlu (Gökçeada), ein anderes Dorf in der Türkei auf der Insel Gökçeada / Imvros.
 Uğurlu Höyük, ein prähistorischer Ort beim Dorf Uğurlu auf der Insel Gökçeada / Imvros.

Uğurlu (türk. für „Glück bringend, Glück verheißend“) ist der Familienname folgender Personen:
 Enes Uğurlu (* 1989), türkischer Bogenschütze
 Mehmet Erdem Uğurlu (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Özgün Uğurlu (* 1979), türkischer Popmusiker
 Yüksel Uğurlu (* 20. Jahrhundert), türkischer Journalist, Dokumentarfilmer, Kameramann und Autor